Alabama se poate referi la

Entități administrative 

 Alabama este unul din statele sudice ale Statelor Unite ale Americii.
 Alabama (teritoriu SUA), entitate administrativă organizată a Statelor Unite ale Americii între 1817 și 1819, până când, la 19 decembrie, Alabama a devenit cel de-al douăzeci și doilea stat al Uniunii
 Alabama (stat SCA), unul din cele unsprezece state ale Statelor Unite ale Americii, care au secesionat din Uniune formând Statele Confederate ale Americii, între 1861 și 1865).

Populație și limbă 

 Alabama (populație), un grup de nativi americani, care au propria lor limbă și cultură (Alabama (limbă)).

Altele 

 Alabama (trupă), o trupă de muzică country.
 Alabama, New York, o localitate și o comunitate în acel oraș.
 Alabama, un râu ce trece prin statul Alabama.
 University of Alabama, o universitate (de asemenea cunoscută ca Alabama, UA, sau chiar Bama) este o universitate publică localizată în Tuscaloosa, Alabama, fondată în 1831.
 CSS Alabama, un vas confederat din timpul Războiului Civil American.
 Alabama Hills, Colinele Alabama, o formație stâncoasă aflată pe pantele estice ale munților Sierra Nevada din Owens Valley, statul american California, numite după vasul confederat omonim.
 USS Alabama, unul din multele nave ale Marinei SUA.
 Alabama Claims, daune de război, pretinse și primite de SUA într-o curte internațională de justiție contra Angliei pentru aportul acesteia la susținerea Statelor Confederate ale Americii, fracțiunea desprinsă din Uniune cu ocazia Războiului Civil American.

Nume proprii
+